A TBS a következőkre utalhat:
Turner Broadcasting System, médiacég, amely tulajdonosa többek közt a CNN, a TNT, a Cartoon Network, az Adult Swim, a Boomerang és a TCM televízióadóknak
TBS (televízióadó), a Turner Broadcasting System egyik adója
TBS Radio & Communications, a Japan Radio Network vezető rádióadója
Tokyo Broadcasting System, japán televízióadó
Traffic Broadcasting System, koreai televízióadó
Taiwan Broadcasting System, tajvani köztelevízió, amely 8 csatornát üzemeltet